Das Himmelbett ist Filmtitel:
 Das Himmelbett (1952)
 Das Himmelbett (1963)